Dies ist eine Liste der Städte in Botswana. In der Tabelle sind die Städte und Orte über 10.000 Einwohner, die Ergebnisse der Volkszählungen (Zensus) 1981, 1991, 2001, 2011 und 2022 sowie der Distrikt, zu dem die Stadt gehört, aufgeführt. Bei selbstverwalteten Städten wird kein Distrikt aufgeführt.

Siehe auch 
 Liste der größten Städte Afrikas
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Weblinks 
 Central Statistics Office Botswana
 Citypopulation: Städte in Botswana

Einzelnachweise 

!
Botswana